BV, Bv eller bv kan avse:

 BV –  en svensk myndighet som fanns från 1988 till 2010, se Banverket
 BV – en kristen lågkyrklig rörelse, se  Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner
 BV – hur väl ett livsmedels proteininnehåll kan tillgodoses av kroppen, se Biologiskt värde
 BV – en sjukdom i vagina orsakad av en alltför stor förekomst av bakterier, se Bakteriell vaginos
 .bv – en ej använd nationell toppdomän för Bouvetön

Se även
 Blohm + Voss – ett tyskt skeppsvarv